

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Pod Rzeką – część wsi Kijanka  w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Chotcza
 Pod Rzeką – część wsi Rdzów w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów
 Pod Rzeką – część wsi Jatwieź Duża  w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Suchowola
 Pod Rzeką – część wsi Małoszyce  w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Pod Rzeką – część wsi Zofiówka  w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice